Pulian ist:

 der Nachname eines deutschen Landschafts- und Architekturmalers, siehe Gottfried Pulian;
 die Gemeinde Pulian (蒲莲乡) im Stadtbezirk Guang'an der Stadt Guang'an in der Provinz Sichuan, siehe Pulian (Guang'an).